Adolf beschreibt:

den männlichen Vornamen und Familiennamen, siehe Adolf
die Mangaserie, siehe Adolf (Manga)